Hesher – debiutanckie EP kanadyjskiego zespołu rockowego Nickelback.
 Hesher – amerykański dramat w reżyserii Spencera Sussera z 2011 roku.